Сезон НБА 1971/1972 — стал 26-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в пяти играх команду «Нью-Йорк Никс».

На драфте НБА 1971 года под первым номером клубом «Кливленд Кавальерс» был выбран защитник Остин Карр из университета Нотр-Дам. Под 2-м номером на том драфте был выбран Сидни Уикс, а под 30-м — Спенсер Хейвуд.

В этом сезоне центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Уилт Чемберлен первым достиг гроссмейстерского результата в 30 000 очков.

Перед началом этого сезона, 1 мая 1971 года, после своей первой победы в НБА, Льюис Алсиндор принял ислам и сменил имя на Карим Абдул-Джаббар, что означает: «щедрый, слуга всесильного» (Аллаха).

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Карим Абдул-Джаббар, Милуоки Бакс
 Самый ценный игрок финала: Уилт Чемберлен, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года НБА: Сидни Уикс, Портленд Трэйл Блэйзерс
 Тренер года: Билл Шерман, Лос-Анджелес Лейкерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Спенсер Хейвуд
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Джерри Уэст
 З Уолт Фрейзер

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Боб Лав
 Ф Билли Каннингем
 Ц Уилт Чемберлен
 З Нейт Арчибальд
 З Арчи Кларк

 Сборная новичков НБА
 Элмор Смит
 Сидни Уикс
 Остин Карр
 Фил Ченьер
 Клиффорд Рэй

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Дэйв Дебуше
 Джон Хавличек
 Уилт Чемберлен
 Джерри Уэст
 Уолт Фрейзер
 Джерри Слоун

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Пол Сайлас
 Боб Лав
 Нейт Термонд
 Норм Ван Лир
 Дон Чейни

Ссылки 
 1971-72 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1971/1972